Høiseth ist der Familienname folgender Personen:
 Edel Therese Høiseth (geb. 1966), norwegische Eisschnellläuferin 
 Kolbjørn Høiseth (1932–1999), norwegischer Opernsänger (Tenor)